73442 Feruglio

Persone 

Severino Feruglio
Egidio Feruglio (ciclista)
Manlio Feruglio
Egidio Feruglio
Antonio Feruglio